Панпу́лов — фамилия.

Известные носители 
 Панпулов, Александр Самойлович (1884/1885 — не ранее 1946) —  советский инженер-гидротехник, деятель партии социалистов-революционеров. 
 Панпулов, Арон Самуилович (1872 — не ранее 1939) — русский архитектор, гражданский инженер.

См. также 
 Пампулов